Groenrugzwiepfluiter
 Klokzwiepfluiter
 Malleezwiepfluiter
 Struikzwiepfluiter
 Westelijke zwiepfluiter
 Zwartkopzwiepfluiter